Wallaert est un nom de famille qui peut faire référence à:

 famille Wallaert, des pionniers de l'industrie du lin et du coton à Lille
 Pierre Joseph Wallaert (1755-1822), un peintre français

Patronyme flamand